Netzbetreiber steht für:

 Fernleitungsnetzbetreiber, Betreiber eines Übertragungsnetzes für Ferngas
 Infrastrukturbetreiber, Betreiber eines Schienennetzes
 Telekommunikationsnetzbetreiber, Festnetz- oder Mobilfunkbetreiber
 Übertragungsnetzbetreiber, Betreiber eines Übertragungsnetzes für elektrische Energie
 Verteilnetzbetreiber, Betreiber von Strom- bzw. Gasnetzen zur Verteilung an Endverbraucher

Siehe auch:
 Teilnetzbetrieb
 Wasserversorgung